Рудуалле́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на захід від Парижа, 155 км на захід від Ренна, 90 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 334 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 705,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Рудуаллек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рудуаллек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан